Szellő steht für
 den Namen der ungarische Gemeinde Szellő (Ungarn)
 den Nachnamen des ungarischen Boxers Imre Szellő